Svetovni pokal v alpskem smučanju 1980 je štirinajsta sezona Svetovnega pokala v alpskem smučanju Mednarodne smučarske organizacije, ki je potekal med 5. decembrom 1979 in 15. marcem 1980. Skupna zmagovalca svetovnega pokala sta postala Hanni Wenzel in Andreas Wenzel.

Moški seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Ženski seštevki

Skupni seštevek

Smukaški seštevek

Veleslalomski seštevek

Slalomski seštevek

Kombinacijski seštevek

Pokal narodov

Skupno

Moški

Ženske

Viri 
 (moški)
 (ženske)

1980
1980 v športu